Granice (Busovača), een plaats in de gemeente Busovača in Bosnië-Herzegovina
 Granice (Mladenovac), een plaats in de Servische gemeente Mladenovac
 Granice (Našice), een plaats in de Kroatische gemeente Našice
 Granice (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić